Uzer kan syfta på:
 Uzer, Ardèche
 Uzer, Hautes-Pyrénées